Flagy kan syfta på:
 Flagy, Haute-Saône
 Flagy, Saône-et-Loire
 Flagy, Seine-et-Marne